De marathon van Vancouver is een marathon in Vancouver in Canada.
De eerste was in 1972.

Uitslagen

Externe links
BMO Vancouver International Marathon
Findamarathon.com — Vancouver Marathon

Vancouver
Atletiekwedstrijd in Canada
Sportevenement in Vancouver